«I Don’t Care» — песня 2NE1.
 «I Don’t Care» — песня Элтона Джона.
 «I Don’t Care» — песня Рики Мартина.
 «I Don’t Care» — песня Apocalyptica.
 «I Don’t Care» — песня Fall Out Boy.
 «I Don’t Care» — песня Эда Ширана и Джастина Бибера.